Doumbia est un nom de famille Malinke que nous trouvons au Mali, en Guinée et en Côte d’Ivoire et peut désigner :

Patronymes 
  (1962-), footballeur ivoirien ;
 Aminata Doumbia (1980-), taekwondoïste malienne ;
 Bassirou Doumbia (1942-), athlète sénégalais ;
 Eva Doumbia (1968-), metteure en scène et autrice française d'origine malienne et ivoirienne ;
 Issa Doumbia (1982-), acteur, humoriste et animateur français ;
 Kamory Doumbia (2003-), footballeur malien ;
 Mariam Doumbia (1958-), chanteuse et musicienne malienne, du duo Amadou et Mariam ;
 Moctar Doumbia (1971-), taekwondoïste français ;
 Modibo Kane Doumbia, homme politique malien ;
 Nahawa Doumbia (1959-), chanteuse malienne ;
 Rokia Doumbia (1999-), joueuse de basket-ball malienne ;
 Sadio Doumbia (?-2020), femme politique malienne ;
 Seydou Doumbia (1987-), footballeur ivoirien ;
 Seydou Nourou Doumbia, connu sous le nom de Chris Seydou (1949-), couturier malien ;
 Souleyman Doumbia (1996-), footballeur ivoirien ;
 Souleymane Doumbia, athlète sénégalais ;
 Souleymane Makanba Doumbia (?-), homme politique malien, du parti BDIA ;
 Tongo Doumbia (1989-), footballeur malien ;
 Yahiya Doumbia (1963-), joueur de tennis sénégalais ;
Moussa Doumbia (1994-), joueur de football malien.

Prénoms 
 Doumbia Moussa Fakoly, connu sous le nom de Tiken Jah Fakoly (1968-), chanteur ivoirien ;
 Doumbia Mamadou, connu sous le nom de Doudou Masta (1971-), musicien et comédien malien.

Homonymie de patronyme
Patronyme africain
Patronyme ivoirien
Patronyme malien
Patronyme sénégalais